Bayou des Allemands ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bayou des Allemands (Lake Salvador), Fluss im Lafourche Parish in Louisiana
 Bayou des Allemands (See), See im Avoyelles Parish in Louisiana

Bayou Des Allemands bezeichnet:
 Bayou Des Allemands Oil and Gas Field, ein Öl- und Gasfeld im Lafourche Parish in Louisiana